

Miejscowości 
 Uza – wieś na Białorusi, w obwodzie homelskim, w rejonie budzkim
 Uza – wieś na Białorusi, w obwodzie homelskim, w rejonie homelskim
 Uza – miejscowość i gmina we Francji
 Uza – moszaw położony w samorządzie regionu Szafir, w Izraelu

Inne 
 Uza – rzeka na Białorusi
 Uza – stacja kolejowa na Białorusi, położona na linii Homel – Żłobin
 „Uza” – singel japońskiego zespołu AKB48